Aore peut désigner :
 Aore, une île du Vanuatu ;
 l’aore, une langue anciennement parlée sur cette île.